SFH steht als Abkürzung für:
 Schweizerische Flüchtlingshilfe
 Symplektische Floer-Homologie

SfH steht als Abkürzung für:
 Stiftung für Hochschulzulassung

Abkürzung